Особая президентская дивизия () — отборное формирование (дивизия) вооружённых сил Заира, созданное по указу президента страны Мобуту Сесе Секо в 1985 году.

У Жозефа Кабила, нынешнего президента Демократической Республики Конго, есть гвардия как эта.

История 
С 1985 по 1986 году формирование называлось Особая президентская бригада, в 1986 году в связи с организационно-штатными мероприятиями была увеличена численность личного состава бригады, в результате чего была сформирована Особая президентская дивизия. Военнослужащие этого соединения проходили обучение у израильских специалистов. Денежное довольствие у солдат и офицеров Особой президентской дивизии было небольшим, но выплачивали его регулярно. Этим формированием командовал двоюродный брат Мобуту, генерал Этьен Нзимби Нгбале Конго ва Баса.

Участие в боевых действиях 
После того, как Силы обороны Руанды вторглись в северную Руанду в начале гражданской войны, Мобуту отправил несколько сотен солдат Особой президентской дивизии для оказания помощи правительству Жювеналя Хабиаримана. В 1993 году Особая президентская дивизия была отправлена для подавления беспорядков в Масиси, Северное Киву, но конфликт только усугубился после того, как солдаты дивизии встали на сторону народа хуту против коренной народности бахунде. В 1996 году в докладе Организации Объединенных Наций было отмечено, что премьер-министр Заира Этьен Чисекеди и его сотрудники находились под наблюдением и подвергались преследованиям со стороны Особой президентской дивизии. С 1996 по 1997 год солдаты дивизии принимали активное участие в Первой конголезской войне на стороне президента Мобуту Сесе Секо. В мае 1997 года Особая президентская дивизия была расформирована после того, как президент Мобуту Сесе Секо бежал из страны, спасаясь от расправы со стороны победивших в гражданской войне повстанцев.

Примечания

Литература 
 Central Intelligence Agency, 'Zaire: The Military Under Mobutu [Deleted],' document created 1/11/1988, accessible via Freedom of Information Act Electronic Reading Room, http://www.foia.cia.gov/ .
 

Вооружённые силы Демократической Республики Конго